Diya steht für:
 Diya (Öllampe), eine indische Öllampe
 Diya (Islam) (), eine Ausgleichszahlung, die nach dem islamischen Recht (Fiqh) im Falle einer Schädigung von Leib oder Leben einer Person von der Solidargemeinschaft des Schädigenden gezahlt werden muss
 Diya (Zanda), Gemeinde im Kreis Zanda in Tibet

Diya ist der Familienname folgender Personen:
 Oladipo Diya (* 1944), nigerianischer Generalleutnant und Politiker

Siehe auch:
 Dia